Гран-при Австрии 1984 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 19 августа 1984 года.

Гонка 

|}

 Первый Гран-при для Герхарда Бергера.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии